Bronisław Majewski (1853–1934) – generał lekarz cesarskiej i królewskiej Armii
 Bronisław Antoni Majewski (ur. 5 lutego 1891) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, komendant PKU Sarny w latach 1929–1935
 Bronisław Majewski (ur. 1948) – regionalista i działacz społeczny